Иван Иванович Соколов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1921 году в селе Кузовка. Член ВКП(б) с 1945 года.

Участник Великой Отечественной войны. С 1942 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1942—1980 гг. — учитель и директор неполной средней школы в селе Головщино, а затем в селе Большой Самовец Грязинского района, директор детского дома в городе Грязи, директор Голосновского детского дома, секретарь парткома Маловерейской машинно-тракторной станции, инструктор Голосновского райкома КПСС, председатель колхоза «Заветы Ильича» Голосновского района. В 1961–1980 председатель колхоза «Новосильский» Семилукского района Воронежской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва (1967–1971). Также избирался депутатом Воронежского областного совета депутатов трудящихся.

Умер в 2007 году.

Ссылки 
 Соколов

Председатели колхозов
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях‎
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Воронежского областного совета‎
Пехотинцы Великой Отечественной войны